Kollmer ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter H. Kollmer (* 1964), deutscher Offizier (Oberstleutnant i. G.) und Militärhistoriker
 Gert Kollmer-von Oheimb-Loup (1949–2021), deutscher Wirtschafts- und Sozialhistoriker
 Josef Kollmer (1901–1948), deutscher SS-Obersturmführer im KZ Auschwitz
 Norbert Kollmer (* 1964), deutscher Jurist und seit 2011 Präsident des Zentrums Bayern Familie und Soziales

Siehe auch:
 Kollmar (Begriffsklärung)